Cheirospora — рід грибів. Назва вперше опублікована 1825 року.

Класифікація 
До роду Cheirospora відносять 9 видів:
 Cheirospora alni
 Cheirospora betulina
 Cheirospora botryospora
 Cheirospora cheirospora
 Cheirospora hedericola
 Cheirospora micheneri
 Cheirospora oblonga
 Cheirospora stilbosporodes
 Cheirospora turbinata

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1825. Systema Orbis Vegetabilis. 1:1-374 - P.365

Роди грибів
Аскоміцети